Deganja může označovat:
 Deganja Alef, historický první kibuc v Izraeli založený roku 1909
 Deganja Bet, kibuc v Izraeli založený roku 1920 nedaleko od Deganja Alef.
 Deganja Gimel, židovská osada jižně od Deganja Bet existující v letech 1920-22 a pracovní název nové osady, která zde vznikla roku 1927, dnes kibuc Bejt Zera